Молодёжный — посёлок (сельского типа) в Яшкульском районе Калмыкии, административный центр и единственный населённый пункт Молодёжненского сельского муниципального образования.

Население —  человек.

История 

Передан Яшкульскому району в составе Молодёжного сельсовета в 1965 году. В 1973 году образован овцеводческий совхоз "Молодёжный". К 1989 году проживало около 590 жителей.

Общая физико-географическая характеристика 
 
Посёлок расположен в пределах Прикаспийской низменности, являющейся юго-восточной частью Восточно-Европейской равнины, на высоте 7 метров ниже уровня моря. Гидрографическая сеть отсутствует. Рельеф равнинный, осложнён песчаными буграми, западинами и другими формами микрорельефа. Почвы - бурые солонцеватые и солонцы. Почвообразующие породы - пески

По автомобильным дорогам расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 180 км, до районного центр посёлка Яшкуль - 89 км. Близ посёлка проходит республиканская автодорога Утта - Цаган-Аман.
Климат
Климат континентальный, засушливый, с жарким летом и относительно холодной и малоснежной зимой (согласно согласно классификации климатов Кёппена - семиаридный (индекс Bsk). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 9,7 °C, средняя температура самого жаркого месяца июля + 25,2 °С, самого холодного месяца января - 5,9 °С. Расчётная многолетняя норма осадков - 250 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале (норма осадков - 14 мм). Наибольшее количество - в мае (29 мм).

Часовой пояс

Население 

На протяжении 2009-2012 гг. наблюдается устойчивая миграционная убыль населения.

 Национальный состав

Посёлок многонационален: преобладают казахи - 38,9 %. Также проживают аварцы - 22,4 %, чеченцы - 12,1 %, калмыки - 10,5 %, даргинцы - 8,4 %, русские - 5,6 % и др.

Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли казахи (38 %)

Социальная сфере 

В посёлке действуют средняя школа, ФАП, сельский дом культуры, библиотека.

Основной социальной и экономической проблемой посёлка является отсутствие источников питьевой воды.

Примечания 

Населённые пункты Яшкульского района